Тласкала де Сикотенкатл има више значења:

 Тласкала де Сикотенкатл (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тласкала де Сикотенкатл (Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику